Nemanja Mitrović (n. 1990), cestista bosniaco naturalizzato canadese
 Nemanja Mitrovič (n. 1992), calciatore sloveno